TSC Berlin ist der Name

 eines Berliner Sportvereins: TSC Berlin 1893
 der frühere Name des Berliner Sportvereins Berliner TSC